Моквин (, с 1962 по 1990 г. — Першотравневое) — село, центр Моквинского сельского совета Березновского района Ровненской области Украины. Расположено на реке Случь, в 7 км от районного центра, в 25 км от железнодорожной станции Моквин на линии Ровно-Сарны.

Население по переписи 2001 года составляло 2405 человек. Почтовый индекс — 34634. Телефонный код — 3653. Код КОАТУУ — 5620487010.

Местный совет 
34634, Ровненская обл., Березновский р-н, с. Моквин, ул. Надслучанская, 4.

Ссылки 
 Моквин на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Березновского района